Појам Гастон од Фоа може да се односи на:

 Гастон од Фоа, француски војсковођа из 16. века
 Гастон II од Фоа, гроф Кандала,
 Гастон III од Фоа, гроф Кандала,